Tessenowweg steht für:
 Tessenowweg (Hamburg), Straße in Hamburg-Winterhude
 Tessenowweg (Hannover), Straße in Hannover-Kirchrode

Heinrich-Tessenow-Weg steht für:
 Heinrich-Tessenow-Weg (Dresden), Straße in Dresden-Hellerau
 Heinrich-Tessenow-Weg (Frankfurt/Main), Straße in Frankfurt-Praunheim

Siehe auch:
 Tessenowstraße